Papiertechniker ist der Name folgender Berufe:
 in Österreich ist der Papiertechniker der in Deutschland unter dem Namen Papiertechnologe bekannte Beruf.
 in Deutschland ist der Papiertechniker eine praxisorientiert ausgebildete mittlere Führungskraft in der Papier- und Pappe erzeugenden und verarbeitenden Industrie. Papiertechniker (Deutschland)